Каноника — неоднозначный термин.

 Каноника — термин, которым в школе Демокрита и Эпикура обозначалось логическое учение.
 Каноника, Луиджи (1762—1844) — швейцарский архитектор и градостроитель.
 Каноника, Пьетро (1869—1959) — итальянский скульптор, художник и композитор.